Van der Burch (Belgisch adelsgeslacht)
Van der Burch (Nederlands adelsgeslacht)